Un bois de senteur désigne l'une des espèces suivantes d'arbustes de Malvaceae indigènes de La Réunion :
 Bois de senteur blanc (Ruizia cordata),
 Bois de senteur bleu (Dombeya populnea)
ou éventuellement l'espèce d'arbuste de la famille des Euphorbiaceae, également de La Réunion :
 Ti bois de senteur (Croton mauritianus).